Setogyroporus är ett släkte av svampar. Setogyroporus ingår i familjen Boletaceae, ordningen Boletales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Setogyroporus